Der Kanton L’Estuaire ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Blaye im Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Blaye.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 38 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion Marcillac und Saint-Caprais-de-Blaye → Val-de-Livenne

LEstuaire